Humières steht für:

 Humières, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Monchy-Humières, französische Gemeinde im Département Oise 
 Noyelles-lès-Humières, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais 
 Andrieu d’Humières († 1458), ein Militär im Dienst des Herzogs von Burgund und Mitglied des Ordens vom Goldenen Vlies